Sent Front (Charente), municipi francès al departament de Charente (regió de Poitou-Charentes)
 Sent Front d'Alems, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Sent Front de Champs Niers, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Sent Front de Pradon, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Sent Front la Ribiera, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Cosa e Sent Front, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)